Лікування Кульбабками — рок-гурт з Києва, заснований  року. Виконавці характеризують свій стиль як постпанк.

Історія 
Історія назви: на шляху до фестивалю у Білій Церкві треба було придумати назву гурту. У вагон електрички зайшов розносник газет і заявив щось на кшталт: «Новини знахарства! Лікування кульбабками!». Крізь сміх було запропоновано назватися «Лікування Кульбабками».

У 1995—2007 роках гурт займався записами альбомів та виступами у київських клубах.

У 2007—2017 роках була перерва у творчості, пов'язана з народженням дітей в учасників гурту.

2017 року гурт відновив репетиції у складі 2000 року: Міщенко Олександр — вокал, ритм-гітара, Гулий Віталій — бас-гітара, Олексій Стеченко — барабани, Руслан Тарасов — соло-гітара.

З 2018-го року в гурті грає соло-гітарист Євген Мілютін. Гурт активно виступає по клубах м.Києва.

З 2021-го року на соло-гітарі грає Андрій Маркотенко.

Альбоми

Сингли

Збірки 

Всі альбоми записані в домашній студії «Underground tracks».

Триб'ют

Відео 
Виступ у клубі "Баді Гай"

Виступ у клубі The Volume

Примітки

Посилання 

 
 https://www.facebook.com/coolbabky/
 http://bash.im/quote/399155 

Музичні колективи, що з'явились 1995
Українські панк-рок гурти
Засновані в Україні 1995